Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier I, se dispute à Charleston du 9 au .

Jelena Janković remporte le simple dames. En finale, elle bat Dinara Safina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yan Zi et Zheng Jie.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en avril 2007